Пара Колин Флеминг / Кен Скупски не защищала свой титул, но оба спортсмена принимали участие в турнире:
 Колин в паре с Россом Хатчинсом завоевал титул,
 Кен в паре с Карстеном Боллом проиграл во втором круге.

Посев 

  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс (Титул)
  Карстен Болл /  Кен Скупски (Четвертьфинал)
  Дастин Браун /  Мартин Эммрих (Финал)
  Йохан Брюнстрём /  Фредерик Нильсен ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2011